Europese weg 40, een Europese weg
 E40 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador
 een Edison-schroefdraadmaat